

Ministers van Toerisme van Israël (1964–heden) 

 
Toerisme